Дедина:
 Де́дина (праде́дина) — тип наследственных владений в славянских государствах (Руси, Сербии, Боснии), отчина, наследье, наследственное княженье или поместье, от предков.
 Де́дина или де́дка (дядина) — тётка по дяде, жена родного дяди, на Архангелогородчине.
 Дедина — село в Великотырновской области Болгарии.
 Дедина, Вацлав (1870—1956) — чехословацкий учёный, физико-географ, геоморфолог, член-корреспондент АН ЧССР.

См. также 
 Отчина
 Дедич

Примечания